Andreas Cornelius (historicus), een Nederlandse (Fries) organist en de uitgever van een Friese kroniek
 Andreas Cornelius (voetballer), een Deens voetballer